Хламідомонадові (Chlamydomonadales) — порядок зелених водоростей класу Хлорофіцієві;
 Хламідомонадові (Chlamydomonadaceae) — родина зелених водоростей класу Хлорофіцієві.